Караджилга (верхний приток Аксу)
 Караджилга (нижний приток Аксу)
 Караджилга (приток Вахандарьи)
 Караджилга (приток Карарта)
 Караджилга (приток Музтесу)
 Караджилга (река, впадает в Каракуль)